Corbie ist der Name

 der Gemeinde Corbie in der französischen Region Hauts-de-France
 siehe auch: Abtei Corbie
 eines französischen Kantons, siehe Kanton Corbie

Corbie ist der Name von:
 Arnaud de Corbie (1325–1414), Berater der Könige Karl V. und Karl VI.
 Colette von Corbie (1381–1447), französische Äbtissin und Erneuerin des Ordens der Klarissinnen
 Ralph Corbie (1598–1644), irischer Jesuit und Seliger

Siehe auch:
 Corbi
 Corby (Begriffsklärung)
 Korbi